(né en 1939), homme politique suédois
 Jan Karlsson (1945-), lutteur suédois
 Jan Karlsson (1966-), cycliste suédois
 Jan Karlsson, nageur suédois